Константи́н Орло́в:
 Орлов, Константин Дмитриевич (1906—1994) — генерал-майор авиации, кавалер ордена Ленина.
 Орлов, Константин Николаевич (1908—1940) — участник советско-финской войны, Герой Советского Союза.
 Орлов, Константин Хрисанфович (1875—1952) — русский и советский офтальмолог.